Bligny kan syfta på:

 Bligny, Aube, fransk kommun i departementet Aube
 Bligny, Marne, fransk kommun i departementet Marne
 Bligny-le-Sec, fransk kommun i departementet Côte-d'Or 
 Bligny-lès-Beaune, fransk kommun i departementet Côte-d'Or 
 Bligny-sur-Ouche, fransk kommun i departementet Côte-d'Or